Hermen Anglada Camarasa (1871-1959), un peintre et lithographe postimpressionniste espagnol ;
 Josep Anglada (1959-), un homme politique espagnol d'extrême droite ;
 Joseph Anglada (1775-1833), un médecin, chimiste et professeur français ;
 Lola Anglada (1892-1984), une romancière et illustratrice catalane ;
 Maria Àngels Anglada (1930-1999), une écrivaine espagnole de langue catalane.